Качанов Роман Абелевич — радянський режисер-мультиплікатор
 Качанов Роман Романович — російський актор, сценарист і кінорежисер
 Качанов Петро Федорович — художній керівник Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва.

 Качанов (Словаччина)